Die DDR-Oberliga 1957 war die neunte Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Meister wurde der SC Wismut Karl-Marx-Stadt, der damit seinen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigte. Die Saison begann am 17. März 1957 und endete am 1. Dezember 1957.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft war vom Zweikampf der beiden dominierenden Mannschaften der späten 1950er Jahre, SC Wismut Karl-Marx-Stadt und Vorwärts Berlin, geprägt. Die Entscheidung fiel zwei Spieltage vor Saisonende, als Wismut im direkten Duell in Berlin 1:0 gewann und damit uneinholbar an der Tabellenspitze lag.

Auch die Entscheidung um den Klassenerhalt fiel in einem direkten Duell zweier Tabellennachbarn. Vor dem letzten Spieltag waren noch Lokomotive Stendal (Elfter mit 22 Punkten), Motor Zwickau (Zwölfter mit 21 Punkten) und Chemie Halle-Leuna (13. mit 20 Punkten) abstiegsgefährdet. Am letzten Spieltag spielten dabei Halle und Stendal direkt gegeneinander. Stendal verlor das Spiel mit 0:3. Da auch Zwickau seine Partie gegen Jena gewann, war Stendal damit zusammen mit Motor Karl-Marx-Stadt abgestiegen.

Kreuztabelle

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 
In den 182 Begegnungen fielen 524 Tore, im Schnitt 2,88 pro Spiel. Den höchsten Sieg erzielte Vorwärts Berlin mit 9:0 im Heimspiel gegen Motor Zwickau am 18. Spieltag. Ebenfalls neun Tore fielen im Spiel Chemie Halle-Leuna – Motor Karl-Marx-Stadt beim 8:1 am 17. Spieltag.

Zuschauer 
Insgesamt sahen 2.065.000 Zuschauer die 182 Oberligaspiele, das ergibt einen Schnitt von 11.350 Zuschauern pro Spiel. Gegenüber der Vorjahrssaison kamen 338.000 Zuschauer weniger. Wie im Vorjahr hatte das Leipziger Duell SC Rotation – SC Lok mit 30.000 Zuschauern die Rekordkulisse.

FDGB-Pokal 
Der FDGB-Pokal 1957 wurde vom SC Lokomotive Leipzig gewonnen, der sich im Finale gegen den neuen Oberliga-Aufsteiger Empor Rostock durchsetzte.

Internationale Wettbewerbe 
Nachdem der DDR-Verband in den beiden Vorjahren noch keinen Vertreter in den Europapokal der Landesmeister entsendet hatte, nahm 1957/58 Wismut Karl-Marx-Stadt daran teil. In der Vorrunde setzte sich Wismut per Münzwurf im Entscheidungsspiel gegen Gwardia Warszawa durch. Zuvor hatten beide Teams jeweils 3:1 gegeneinander gewonnen und im dadurch notwendig gewordenen Entscheidungsspiel 1:1-Unentschieden gespielt. In der ersten Runde war dann Ajax Amsterdam für die Sachsen zu stark (man verlor 1:3 und 0:1). Alle Spiele fanden 1957 statt.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1957
 II. DDR-Liga 1957

Weblinks 
 Daten zur Oberliga auf www.rsssf.com
 Daten zur Oberliga auf www.fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1957